Ravnice su priobalno mjesto u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopisni položaj 
Nalaze se na 43,417° sjeverne zemljopisne širine i 16,7° istočne zemljopisne dužine, cestom jugoistočno od Omiša, južno od Borka, podno Omiške Dinare.

Upravna organizacija 
Nalazi se u Gradu Omišu, u mjesnom odboru Nemira-Ravnice ("dio naselja Omiš").

Promet 
Nalazi se uz Jadransku magistralu.

Gospodarstvo 
Turizam.

Omiš